Албанская Суперлига 2015/2016 — 77-й сезон чемпионат Албании по футболу с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт 
 На сайте uefa 
 Livescore 
 Суперлига Албании на soccerway 

2015/2016
Албания
Спорт в Албании в 2015 году
Спорт в Албании в 2016 году